Санто Доминго де Гусман има више значења:

 Санто Доминго де Гусман (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санто Доминго де Гусман, Санто Доминго (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санто Доминго де Гусман (Истлавака), насеље у савезној држави Мексико у Мексику